Sant Ildefons – quartiere di Cornellà de Llobregat
 Sant Ildefons – stazione della metropolitana di Barcellona

Pagine correlate 
 San Ildefonso